Семён Резниченко:
 Резниченко, Семён Саулович (род. 1937) — советский и российский учёный-горняк.
 Резниченко, Семён Фёдорович (1911—1944) — Герой Советского Союза.